Змагання з боксу у ваговій категорії до 75 кілограм серед жінок на  літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з  5 по 9 серпня. Узяли участь 12 спортсменок з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Четвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Марина Вольнова|KAZ|2012|літніх}} |RD1-score03=20|RD1-team04= |RD1-score04=11
|RD1-team05= |RD1-score12=19|RD1-team13= |RD1-score13=12
|RD1-team14=|RD3-score04=12'''
|RD4-team01=